Região Norte do Brasil
 América Futebol Clube (Acre)
 América Futebol Clube (Amazonas)

Região Nordeste do Brasil
 América Futebol Clube (Caaporã), da Paraíba
 América Football Club (Ceará)
 América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)
 América Futebol Clube (Pernambuco)
 América Futebol Clube (Sergipe)

Região Centro Oeste do Brasil
 América Futebol Clube (Distrito Federal)
 América Futebol Clube (Goiás)

Região Sudeste do Brasil
 América Futebol Clube (Linhares), do Espírito Santo
 América Futebol Clube (Vitória), do Espírito Santo
 América Futebol Clube (Belo Horizonte), de Minas Gerais
 América Futebol Clube (Teófilo Otoni), de Minas Gerais
 America Football Club (Rio de Janeiro), do Rio de Janeiro 
 América Futebol Clube (Três Rios), do Rio de Janeiro
 América Futebol Clube (São José do Rio Preto), de São Paulo

Região Sul do Brasil
 América Futebol Clube (Paraná)
 América Futebol Clube (Santa Catarina)

Desambiguações de clubes